Олка има више значења:

 Олка (Еспита), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Олка (Кантунил), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику